Элио Джермано (; 25 сентября 1980, Рим, Италия) — итальянский актер и театральный режиссер. 4-кратный лауреат премии «Давид ди Донателло» за лучшую мужскую роль.

Биография 

Элио Джермано родился 25 сентября 1980 года в Риме. Впервые попал на съёмочную площадку, когда ему было 13 лет. Режиссёры Франческо Кастеллано и Джузеппе Моччиа дали Элио главную роль Андреа в комедии «Ты сломал папу» (итал. Ci hai rotto papà). В 18 лет он снялся в сериале «Семейный доктор» (1998), а в 19 получил главные роли в молодёжных комедиях «Сладкий как мёд» и «Всё небо в одной комнате».

В 20 лет Элио Джермано работал на одной съёмочной площадке с Серджио Кастеллитто в биографическом телефильме «Падре Пио» (2000), где играл роль героя Кастеллитто Франческо Форджоне в молодом возрасте. В следующем своем фильме ― «Нечестная конкуренция» (2001) ― он снимался с Жераром Депардьё. История взаимоотношений двух торговцев во времена нацистской оккупации Франции имела успех, получив главный приз Московского кинофестиваля.

В 2003 году в биографическом фильме «Феррари» Элио Джермано воплотил роль знаменитого конструктора и предпринимателя Энцо Феррари в 18-летнем возрасте, роль которого сыграл взрослого Серджио Кастеллитто.

Наибольшее внимание Джермано привлек к себе в 2005 году, сыграв в телевизионном триллере Дарио Ардженто «Вам нравится Хичкок?» поклонника Хичкока студента Джулио, который распутывает детективную историю. После этой работы Джермано сыграл в ленте Абеля Феррары «Мария» (2005) с Жюльет Бинош в главной роли, в драме Луки Гуаданьино «Мелисса: Интимный дневник» (2005) с Марией Вальверде и «Криминальном романе» (2005) Микеле Плачидо.

Прорыв в актёрской карьере Элио Джермано произошел в 2007 году, когда Даниэле Лукетти снял его в главной роли в драме «Мой брат — единственный ребенок в семье». За эту работу Джермано получил ряд профессиональных кинонаград, в частности итальянскую национальную кинопремию «Давид ди Донателло» в категории «Лучший актер», и стал популярным актёром в Италии. Следующие работы прославили Элио за пределами страны: «Павшие герои» (2007) с Ирен Жакоб, «Как велит Бог» (2008) Габриэле Сальватореса, «Девять» (2009) Роба Маршалла.

В 2010 году Элио Джермано воплотил одну из своих лучших ролей в ленте «Наша жизнь», сыграв рабочего, который противостоит жизненной несправедливости. За эту роль актёр был удостоен премии за лучшую мужскую роль на 63-м Каннском международном кинофестивале, премии «Давид ди Донателло» и еще ряд кинопремий.

В 2012 году Джермано сыграл в триумфальном фильме Ферзана Озпетека «Присутствие великолепия», где воплотил роль мечтающего стать актёром кондитера-гея, который обнаружил в новом доме привидения знаменитых актёров прошлого века.

В 2015 году на экраны вышел триллер по роману Себастьяна Жапризо «Дама в очках и с ружьём в автомобиле» французского режиссера Жоанна Сфара, в котором Джермано сыграл одну из главных ролей.

В 2017 году в драме режиссёра Джанни Амелио «Нежность» Элио Джермано сыграл роль Фабио, за которую в 2018 году был номинирован как лучший актер второго плана на премию «Давид ди Донателло».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

 
 Shooting Star profile: Elio Germano: Интервью Элио Джермано на сайте Hollywood Reporter

Актёры Италии
Обладатели приза за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля
Обладатели «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»